A Magyarországon szobanövényként tartható Syngonanthus chrysanthus leggyakoribb fajtája: Syngonanthus chrysanthus 'Mikado' vagy Syngonanthus chrysanthus 'Mikado Gold'
 Mikado – a japán császár, Tennó másik neve
 A mikádó –  W. S. Gilbert és Arthur Sullivan 1885-ben írt operettje